Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) é uma companhia petrolífera tunisiana, sediada em Tunes.

História 
A companhia foi estabelecida em 1972.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Tunísia

Ligações externas

Empresas da Tunísia